Лисава — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лисава — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Россия 
 Лисава — деревня в Артёмовском городском округе Свердловской области.